

Editoria 
 LIST – rivista di informatica degli anni ottanta edita a Roma da Edicomp

Geografia 
 List auf Sylt (List fino al 2008) – comune tedesco dello Schleswig-Holstein (comune più settentrionale della Germania)

Informatica 
 List  – contenitore della Standard Template Library

Persone 
 Benjamin List – fisico e chimico tedesco
 Friedrich List – economista e giornalista tedesco
 Guido von List – poeta, giornalista e scrittore tedesco
 John List – assassino statunitense 
 Paolo List – calciatore italiano
 Spencer List – attore statunitense
 Wilhelm List (1840-1918) – pittore austriaco
 Wilhelm List (1880-1971) – generale tedesco

Pagine correlate 

Lista
Liszt (disambigua)